Hessische Kirche steht für:

Kirchengebäude:
 Hessische Kirche (Kleinschmalkalden)

Landeskirchen in Hessen:
 Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, Gliedkirche der EKD 
 Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck, Gliedkirche der EKD 
 
historisch:
 Evangelische Landeskirche in Hessen, Landeskirche des Deutschen Reichs
 Renitente Kirche ungeänderter Augsburgischer Konfession in Hessen 
 Evangelische Landeskirche in Hessen-Kassel, Territorialkirche im Deutschen Reich 
 Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche in Hessen